Gaio Servilio Strutto Ahala (o Gaio Servilio Ahala) è il nome di alcuni personaggi della storia romana. Tra gli altri si ricordano:

Gaio Servilio Strutto Ahala – console della Repubblica romana nel 478 a.C.
Gaio Servilio Strutto Ahala – eroe leggendario dell'antica Roma che uccise Spurio Melio e fu tribuno consolare nel 439 a.C.
Gaio Servilio Strutto Ahala – console nel 427 a.C.
Gaio Servilio Strutto Ahala – tribuno consolare nel 408 a.C., 407 a.C. e 402 a.C. e magister equitum nel 408 a.C.
 Gaio Servilio Strutto Ahala – magister equitum nel 389 a.C.